

Cinema 
 Sinbad il marinaio (Sinbad the Sailor) – film del 1947 diretto da Richard Wallace
 Sindbad (Szindbád) – film del 1971 diretto da Zoltán Huszárik
 Sinbad – film anime del 2015
 Sinbad - La leggenda dei sette mari – film di animazione del 2003 diretto da Patrick Gilmore e Tim Johnson

Letteratura 
 Sindbad il marinaio – personaggio protagonista di una leggendaria favola di origine persiana

Televisione 
 Sinbad (The Adventures of Sinbad) – serie televisiva canadese trasmessa dal 1996 al 1998
 Sinbad – serie televisiva britannica del 2012
 Sinbad – serie animata del 1992

Persone 
 Sinbad – attore e comico statunitense